Krzywie peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Krzywie est un village de la voïvodie de Lublin
 Krzywie est un village de la voïvodie de Mazovie